Seattle, een stad in de staat Washington
 Seattle (opperhoofd), een opperhoofd van een Indianenstam

Sport
 Seattle Mariners, een honkbalteam uit Seattle
 Seattle Seahawks, een American footballteam uit Seattle
 Seattle Sounders FC, een voetbalclub uit Seattle
 Seattle Sounders (1974), een voetbalclub uit Seattle
 Seattle Sounders (1994), een voetbalclub uit Seattle
 Seattle Storm, een voormalige voetbalclub uit Seattle
 Seattle SuperSonics, een basketbalteam uit Seattle

Zie ook
 Seattle-Tacoma International Airport, een internationale luchthaven
 Haven van Seattle, de haven van Seattle